El término Zoe puede referirse a:
 Zoë, una cantante, compositora y actriz austriaca concursante de Eurovisión en 2016; o
 Zoe; a Biological Journal, una revista con ilustraciones y descripciones botánicas.